3 miejscowości w Polsce:
 Krzyżewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Sokoły
 Krzyżewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Frombork
 Krzyżewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo

Zobacz też: Krzyżewo Borowe, Krzyżewo Nadrzeczne, Krzyżewo-Jurki, Krzyżewo-Marki